Valúiki - Валуйки  - és una ciutat de la província de Bélgorod, a Rússia, situada a la confluència dels rius Valui i Oskol. El 2018 tenia 34.118 habitants.

Geografia

Clima 

Ciutats de la província de Bélgorod